Хорошая жизнь может означать:

Фильмы 
  — Испания, 1996.
  — США, 1997.
  — Канада—США, 2007.
  — Чили, 2008.

Телесериалы 
  — США, 1971—1972.
  — Великобритания, 1975—1978.
  — США, 1994.

Музыка 
Альбомы
  — Kashmir, 1999.
  — , 2003.
  — , 2012.

Песни
  — Саша Дистель, 1962.
  — , 1988.
  — Weezer, 1996.
  — Канье Уэст, 2007.
  — Three Days Grace, 2010.
 «Хорошая жизнь» — OneRepublic, 2010.
  — , 2014.
  — G-Eazy и Кейлани, 2017.

Группы
  — США, инди-рок, существует с 2000 года.
  — Испания, инди-поп, существует с 1988 года.

Прочее
  — бельгийский лейбл звукозаписи, основан в 1996 году.

Прочее 
  — философское понятие.

См. также 
 Сладкая жизнь